Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара прсним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2015. одржало се у два дана 8. августа (квалификације и полуфинале) и 9. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је било пријављено укупно 76 такмичарки из 69 земаља.

Титулу светског првака из 2013. није успела да одбрани руска пливачица Јулија Јефимова пошто је финалну трку завршила као трећепласирана са 13 десетинки заостатка за првопласираном новом светском првакињом Јени Јохансон из Шведске. Сребрну медаљу освојила је Јамајчанка Алија Аткинсон којој је то уједно била и друга медаља на овом шампионату након бронзе на 100 прсно.

Репрезентативка Босне и Херцеговине Ивана Нинковић наступила је у квалификацијама где је са временом 33,77 заузела 47. место и није успела да се пласира у полуфинале.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током такмичења постављена су три нова национална рекорда у овој дисциплини.

Земље учеснице 
За трке на 50 метара прсним стилом било је пријављено укупно 76 такмичарки из 69 земаља, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у 8 квалификационих група, а сваку од група чинило је по 10 пливачица, изузев прве групе у којој је наступило 6 такмичарки. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки које су у квалификацијама оствариле најбоља времена.

Квалификационе трке пливане су 8. августа у јутарњем делу програма, са почетком прве трке у 10:08 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација; НН - није наступио

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су у вечерњем делу програма 8. августа са почетком у 17:56 по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација

Финале 
Финална трка пливана је 9. августа са почетком у 17:39 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.